Il formaggio Bastardo del Grappa è un prodotto agroalimentare tradizionale veneto.

Note